

Паплін — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Паплін — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства